A DPD rövidítés az alábbiakat jelentheti:

Diccionario panhispánico de dudas, spanyol nyelvhelyességi szótár
Dynamic Parcel Distribution, ismertebb nevén DPD, német csomagküldő szolgálat